Mozilla Firefox – browser open source e multipiattaforma
 Firefox - Volpe di fuoco – film d'azione del 1982 di Clint Eastwood
 Panda rosso – Mammifero asiatico
 Firefox – videogioco di Atari Games
 Firefox – modello di scooter della Malaguti